Джон Моффат ():  (род. 1922) — британский актёр.
 Моффат, Джон (род. 1932) — канадский физик и педагог.
 Моффат, Джон Смит (1835—1918) — британский миссионер и колониальный агент на юге Африки.
  (1841—1918) — шотландский горный предприниматель.